Пролог може бити:

 Пролог (књижевност), први дио радње трагедије прије хорске пјесме у Старој Грчкој, а у драми почетна сцена.
 Пролог (програмски језик), програмски језик
 Пролог (Ливно), насељено мјесто у општини Ливно, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Пролог (Љубушки), насељено мјесто у општини Љубушки, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Мали Пролог, насељено мјесто у општини Појезерје, Република Хрватска
 Велики Пролог, насељено место у саставу града Вргорца, Сплитско-далматинска жупанија, Република Хрватска